Zwach ist der Familienname folgender Personen:

 John M. Zwach (1907–1990), US-amerikanischer Politiker
 Sabrina Zwach (* 1969), deutsche Theaterregisseurin und Kuratorin